De Oekraïense voetbalclub FC Dynamo Kiev speelt sinds 1965 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt Dynamo Kiev

 * CL 1995/96: Dynamo Kiev won de kwalificatiewedstrijden tegen Aalborg BK, maar in hun eerste groepsduel tegen Panathinaikos probeerde Dynamo de scheidsrechter om te kopen. De UEFA diskwalificeerde Dynamo Kiev meteen voor deelname aan de Champions League, waardoor Aalborg BK alsnog Champions League mocht spelen.
 ** CL/EL 2022/23: Vanwege de Russische inval in Oekraïne werden de thuiswedstrijden van Dynamo in het Poolse Łódź en Krakau gespeeld.

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Oekraïne
 Deelnemers UEFA-toernooien Sovjet-Unie
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FC Dynamo Kiev
FC Dynamo Kiev